El término Casas puede referirse a:

Concepto 
 Casa, Edificación para alojarse o vivir al resguardo de la intemperie.

Antroponimia 
 Casas, apellido.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Casas, localidad en la provincia de Santa Fe.

España

Andalucía 
 Benalup-Casas Viejas, municipio en la provincia de Cádiz;
 Casas Bajas, localidad en la provincia de Granada.

Castilla-La Mancha 
 Casas de Juan Núñez, municipio en la provincia de Albacete;
 Casas de Lázaro, municipio en la provincia de Albacete;
 Casas de Ves, municipio en la provincia de Albacete;
 Casas-Ibáñez, municipio en la provincia de Albacete.

Extremadura 
 Casas de Don Antonio, municipio en la provincia de Cáceres;
 Casas de Don Gómez, municipio en la provincia de Cáceres;
 Casas de Millán, municipio en la provincia de Cáceres;
 Casas de Miravete, municipio en la provincia de Cáceres;
 Casas del Castañar, municipio en la provincia de Cáceres;
 Casas del Monte, municipio en la provincia de Cáceres;
 Casas de Belvís, localidad y antiguo municipio en la provincia de Cáceres;
 Casas de Don Pedro, municipio en la provincia de Badajoz;
 Casas de Reina, municipio en la provincia de Badajoz.

Resto de España 
 Las Casas del Conde, municipio en la provincia de Salamanca;
 Casas Altas, municipio en la provincia de Valencia;
 Casas Bajas, municipio en la provincia de Valencia.

México 
 Casas, municipio en el estado de Tamaulipas;
 Casas Grandes, municipio en el estado de Chihuahua;
 Nuevo Casas Grandes, municipio en el estado de Chihuahua.

Portugal 
 Casas Novas, localidad en Chaves, Portugal.

Personas 
 Àngel Casas, periodista español;
 Carlos Casas Couto,  diputado miembro del Congreso de los Diputados de España durante la Restauración borbónica en España;
 Javier Casas Cuevas, futbolista español;
 Justiniano Casas Peláez, físico español;
 Bartolomé de Las Casas, fraile dominico español del s. XV-XVI;
 Ramón Casas, pintor español;
 Celer Casas Mariño, Famoso escritor francés reconocido por sus grandes descubrimientos contra la peste negra.;

 Ricardo Casas, árbitro asistente de fútbol de Argentina;
 Ricardo Antonio Casas, cineasta uruguayo;
 Ricard Casas, entrenador de baloncesto español;

Zoología 
 Casas, género de la familia de insectos Coleophoridae.

Instituciones 
 Hotel Rural Casas Novas, hotel en Chaves, Portugal, que se encuentra en el centro de la histórica localidad de Casas Novas, en un edificio del siglo XIX.
 Centro Hípico Casas Novas, situado en Larín, Arteijo (La Coruña), y habiendo iniciado su actividad en agosto de 2000.

Trofeos y concursos 
 Trofeo Centro Hípico Casas Novas,